De 2. Bundesliga 1986/87 was het dertiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. Eintracht Braunschweig is het enige team in de geschiedenis van de 2. Bundesliga dat degradeerde met een positief doelsaldo.

Eindstand

Topscorers

Eindronde 
In de eindronde (Relegation) nam de nummer zestien uit de Bundesliga (FC 08 Homburg) het op tegen de nummer drie uit de 2. Bundesliga, FC St. Pauli.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1986/87 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1986/87
Seizoen 1986/87